Никола́й Ива́нович Петро́в (20 октября 1841 — 24 декабря 1905) — русский государственный деятель, генерал-лейтенант (1891).

Биография 
Выходец из мелкопоместной дворянской семьи Саратовской губернии. В 7-летнем возрасте был отдан на воспитание в Александровский кадетский корпус в Царском Селе, после чего обучался в Аракчеевском кадетском корпусе и Константиновском артиллерийском училище, которое окончил в 1855 году первым в своём выпуске.

В 1860 году Николай Петров в звании поручика определяется в лейб-гвардейский Екатеринославский полк, и в том же году поступил вольнослушателем в Московский университет для лучшей подготовки к поступлению в военную академию. В 1862 году направлен в Николаевскую академию Генерального штаба. За время учёбы произведён в чин капитана. В 1864 году Николай Петров окончил академию по первому разряду, после чего был причислен к Генеральному штабу и направлен в Московский военный округ. 1 января 1867 года получил назначение столоначальником 2-го отделения Генерального штаба.

В 1883 году назначен Астраханским военным губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего войска. В 1884—1893 гг. — начальник штаба Отдельного корпуса жандармов. С 10 февраля 1893 г. по 22 июля 1895 г. — директор Департамента полиции. В 1895—1903 гг. Николай Петров был начальником Главного управления почт и телеграфов. 1 января 1903 года назначен членом Государственного совета и работал в его Департаменте законов до своей кончины в 1905 году.

Литература

Ссылки 
 XPOHOC:Петров Николай Иванович 

Члены Государственного совета Российской империи
Начальники штаба корпуса жандармов
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Астраханские губернаторы
Атаманы Астраханского казачьего войска